The White Hope – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company 
 The White Hope – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 The White Hope – film del 1922 diretto da Frank Wilson
 The White Hope – film del 1936 diretto da Al Christie